Кампо ла Ескопета има више значења:

 Кампо ла Ескопета (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо ла Ескопета, Ел Тирадор (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику